Федорончук — украинская фамилия.

Известные носители:
 Федорончук, Василий Лукинович (1915—1984) — украинский журналист, издатель, редактор, общественный деятель.
 Федорончук, Николай Михайлович (род. 1948) — украинский ботаник, доктор наук.